Stati Uniti d'America
 Sugar Creek – città della Contea di Jackson, Missouri
 Sugar Creek – città della Contea di Walworth, Wisconsin